Соревнования в командном первенстве по прыжкам с большого трамплина (К-120) среди мужчин в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 24 февраля в Инсбруке на знаменитом олимпийском трамплине Бергизель.

Сборная Германии выиграла золото в командном первенстве на большом трамплине впервые с 2001 года. Австрийцы завоевали медаль в этой дисциплине на восьмом чемпионате мира подряд (2005—2019). Японцы завоевали медаль в этом виде программы впервые с 2009 года.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019